Nagy Zsigmond
 Nagy Zsigmond (1860–1922) református lelkész, egyházi író
 Nagy Zsigmond (1937–2010) atléta, súlylökő, edző

hasonló nevűek
 Borosnyai Nagy Zsigmond (?–1774) hittudós, nagyenyedi református főiskolai tanár
 Gyügyei Nagy Zsigmond (1872–1932) festőművész